MRK steht als Abkürzung für:

 Mrk, Einträge im Markarjan-Katalog, siehe Liste astronomischer Kataloge #Extragalaktische Objekte (Galaxien, Galaxienhaufen, Quasare)
 UN-Menschenrechtskommission, eine Fachkommission der UNO (bis 2006)
 Mensch-Roboter-Kollaboration

Abkürzung